Blanca (voornaam)
Blanche (band)
Blanche (Brasserie de Bellevaux), Belgisch bier
Blanche (metrostation), een metrostation onder de Boulevard de Clichy, Parijs
Ellie Delvaux, wier artiestennaam Blanche is